Reiser Orgelbau war ein deutsches Orgelbauunternehmen mit Sitz in Biberach an der Riß.

Geschichte 
Albert Reiser (1874–1947) lernte das Orgelbauhandwerk in den Werkstätten Mönch (Überlingen), Gebr. Späth Orgelbau und Schlimbach (Würzburg). 1906 erwarb er die Werkstatt Schefold und führte sie unter eigenem Namen fort. Bereits in den 1930er Jahren zählte Reiser zu den repräsentativen Werkstätten im Südwesten Deutschlands.

Nach dem Tod Albert Reisers übernahmen 1948 dessen Söhne Johann (Hans), Albert und Josef den Betrieb und firmierten als Gebr. Reiser. 1983 übernahm der Sohn Johann Reisers, Hans Peter Reiser (* 1943), die Werkstatt unter dem Namen Reiser Orgelbau. Die Firma baute um die 500 Orgeln unter dem Motto: „Das Bild einer Orgel entsteht im Kopf. Reiser baut Orgeln mit besonderer Klangfülle. Jeder Raum wird so neu erlebbar.“

Die Firma gilt als erloschen. Stimm- und Wartungsverträge laufen über Josef Pferdt Orgelbau in Isny im Allgäu.

Werke 
Kursivschreibung zeigt an, dass die Orgel nicht mehr oder nur noch der Prospekt erhalten ist. In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ ein nur angehängtes Pedal. Die arabische Zahl gibt die Anzahl der klingenden Register an. Die letzte Spalte bietet Angaben zum Erhaltungszustand und zu Besonderheiten, außerdem weitere Informationen mit Links innerhalb der Wikipedia oder mit externen Weblinks.

Literatur

Weblinks 

 Organ index: Reiser Orgelbau

Einzelnachweise 

Reiser
Orgelbauunternehmen
Unternehmen (Biberach an der Riß)
Gegründet 1906
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Biberach)
Ehemaliges Unternehmen (Landkreis Biberach)